Neauphle désigne deux communes françaises voisines, dans les Yvelines :
Neauphle-le-Château ;
Neauphle-le-Vieux.

Et leur gare ferroviaire proche :
Gare de Villiers - Neauphle - Pontchartrain.

Homonymie de toponyme